Lisička je lahko:
 Lisička (ozvezdje)
 gliva:
 navadna lisička (Cantharellus cibarius)
 divja lisička - nepravilno ime za divji lisičkovec (Hygrophoropsis aurantiaca) 
 čokata lisička - staro ime za čokato žilolistko (Gomphus clavatus)
 lijasta lisička (Cantharellus subcibarius)